Altona foglyai, Jean-Paul Sartre színműve 
Altona foglyai (1962), Vittorio De Sica filmje